NGC 6085 (другие обозначения — UGC 10269, MCG 5-38-34, ZWG 167.44, NPM1G +29.0373, PGC 57486) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Северная Корона.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Спиральные галактики
6085
Северная Корона (созвездие)